Вузье:

 Вузье — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны. 
 Вузье — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.
 Вузье — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны.